District Apsjeronski, een district in de Kraj Krasnodar, Rusland
 Abşeron, een district in Azerbeidzjan